Karolina – imię żeńskie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Karolina – część miasta Bochnia
 Karolina – kolonia wsi Ruda w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla 
 Karolina – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Karolina – osada w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Karolina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów 
 Karolina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Karolina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Karolina – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny

Inne 
 Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina”
 Karolina – polski film z 2014 roku
 Karolina– osiedle na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie niemirowskim
 Karolina – dawna gromada

Zobacz też 
 Karolina-Kolonia
 Constitutio Criminalis Carolina – Karolińska Konstytucja Kryminalna
 Zaginiona Kolonia
 Karolina Południowa
 Karolina Północna